

Persone 
 Adriano Milani Comparetti (1920-1986) – medico italiano
 Albino Milani (1910-2001) – pilota motociclistico italiano
 Alfredo Milani (1924-2017) – pilota motociclistico italiano
 Anacleto Milani O.S.M. (1883-1952) – presbitero e religioso italiano dell'Ordine dei Servi di Maria
 Andrea Milani (1919) – calciatore italiano, di ruolo mediano
 Andrea Milani (1980) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Andrea Milani Comparetti (1948) – matematico e astronomo italiano
 Armando Milani (1940) – designer e grafico italiano
 Armelino Milani (1932-1994) – politico italiano
 Aureliano Milani (1675-1749) – pittore italiano, attivo durante il tardo Barocco
 Aurelio Milani (1934-2014) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Barbara Milani (1972) – ex sciatrice alpina italiana. 
 Brenno Milani (1925) – ex calciatore italiano, di ruolo ala
 Carlo Milani (1895-1951) – politico italiano
 Cesare Milani (1905-1956) – canoista italiano
 Celestina Milani (1933-2016) – glottologa e accademica italiana 
 Denise Milani, pseudonimo di Denise Jacobi (1980) – modella ceca
 Domenico Milani (1875-1955) – magistrato e politico italiano
 Donatella Milani (1963) – cantante e compositrice italiana
 Eliseo Milani (1927-2004) – politico italiano
 Fabio Milani (1962) – cestista italiano
 Francesca Milani (1993) – judoka italiana
 Fulvio Milani (1885-1945) – avvocato, politico e antifascista italiano
 Gian Stefano Milani (1947) – politico italiano
 Gilberto Milani (1932-2021) – dirigente sportivo ed ex pilota motociclistico italiano
 Giorgio Milani (1927-2005) – partigiano, politico e sindacalista italiano
 Giorgio Milani (1946) – artista italiano
 Giovanni Milani (1789-1862) – ingegnere italiano, progettista della ferrovia Milano-Venezia
 Giovanni Milani (1883-1961) – avvocato e politico italiano
 Giulio Cesare Milani (1621-1678) – pittore italiano
 Giuseppe Milani (1893-1958) – scultore e decoratore plastico italiano
 Laerte Milani (1913-1987) – scultore e regista cinematografico italiano
 Laura Milani (1984) – canottiera italiana
 Lorenzo Milani, propr. Lorenzo Milani Comparetti, più noto come don Milani (1923-1967) – presbitero ed educatore italiano
 Luca Milani (1978) – cantautore e chitarrista italiano
 Luigi Milani (1984) – rugbista a 15 italiano
 Luigi Adriano Milani (1854-1914) – numismatico e filologo italiano
 Luisella Milani (1968) – ex pallavolista italiana
 Marta Milani (1987) – atleta italiana, specialista dei 400 metri piani
 Matteo Milani (1995) – kickboxer e taekwondoka italiano
 Mauricio Milani Rua, noto anche come Shogun (1981) – lottatore di arti marziali miste brasiliano di origini portoghesi e italiane
 Maurizio Milani (1959) –  comico, scrittore, attore teatrale e giornalista italiano
 Milena Milani (1917-2013) – scrittrice, giornalista e artista italiana
 Mino Milani (1928-2022) – giornalista, scrittore, fumettista e storico italiano
 Nelida Milani (1939) – scrittrice e linguista della minoranza italiana in Croazia
 Patrizia Milani (1951) – attrice italiana
 Riccardo Milani (1958) – regista e sceneggiatore italiano
 Roberto Milani, pseudonimo di Roberto Concina (1969-2017) – compositore, produttore discografico e disc jockey italiano
 Tom Milani, propr. Thomas Milani (1954-2021) – ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
 Silvestro Milani (1958) – ciclista su strada e pistard italiano
 Umberto Milani (1912-1969) – scultore e pittore italiano
 Vincenzo Milani (1597-1666) – vescovo cattolico italiano
 Virgilio Milani (1888-1977) – scultore italiano

Altro 
 4701 Milani – asteroide della fascia principale
 Casa Milani  – palazzo di Pavia, in Lombardia
 Don Milani - Il priore di Barbiana – miniserie televisiva prodotta da Rai Cinema e Rai Fiction
 Milani – casa motociclistica di Cesena, specializzata nella produzione di ciclomotori